Jan Sobiesław Luksemburski (ur. między 1352 a 1355, zm. 12 października 1394 w Akwilei) – syn Jana Henryka Luksemburskiego i Małgorzaty opawskiej, 1380–1387 biskup Litomyśla, 1387 biskup ołomuniecki, 1387–1394 patriarcha Akwilei.

Jan Sobiesław został przeznaczony do kariery duchownej. W 1368 otrzymał probostwo wyszehradzkie. Wiosną 1380 został biskupem Litomyśla. W tym samym roku po śmierci biskupa Jana ze Środy otworzyła się przed nim możliwość objęcia stolca biskupiego w Ołomuńcu, ale wówczas nie został wybrany. Stało się to dopiero w 1387. W czasie wielkiej schizmy zachodniej ta elekcja budziła wątpliwości. Wyjściem z sytuacji okazało się mianowanie Jana Sobiesława przez papieża Urbana VI na patriarchę Akwilei. Urząd ten sprawował do śmierci.

Drzewo genealogiczne

Bibliografia 
 Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner: Lexikon českých panovnických dynastií, Praha 1996.

Biskupi i arcybiskupi ołomunieccy
Biskupi Litomyśla
Luksemburgowie
Patriarchowie Akwilei
Zmarli w 1394